majówka – wiosenna wycieczka za miasto
 nabożeństwo majowe
 majówka, gęśnica (Calocybe) – rodzaj grzyba z rodziny gąskowatych

4 miejscowości w Polsce:
 Majówka – osada w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Majówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice
 Majówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
  Majówka – osiedle Starachowic